Михаил Андреевич (Андрианович) Лавров () — адмирал (1872), полярный исследователь, таганрогский градоначальник.

Биография 
Родился  года в Архангельске. В 1811 году Лавров поступил в Морской кадетский корпус, в 1816 г окончил в нём курс, и получил чин мичмана, плавал по Балтийскому морю.

В 1821—1824 гг. находился в составе экспедиции Ф. П. Литке в Северном Ледовитом океане, совершил плавание от Мурманска к Новой Земле и обследование её берегов и близлежащих островов. В 1823 году награждён орденом Св. Владимира IV степени.

После плаваний в водах Балтийского моря в 1825—1827 гг., плавал с адмиралом Ф. П. Врангелем на шлюпе «Кроткий» в Камчатку и Русскую Америку и получил чин капитан-лейтенанта. В 1831—1835 гг. плавал в Архипелаге и Адриатическом море, участвовал в сражении против пиратских судов в заливе Линнидо, потопил 4 неприятельских судна.

 года за беспорочную выслугу и проведение 18 морских кампаний был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 4907 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).  года был произведён в капитаны 2-го ранга.

 г. из чина капитана 1-го ранга был лишён орденов и разжалован в матросы «за дерзость и ослушание противу своего бригадного командира» контр-адмирала Карпова. Впрочем через некоторое время ему ордена и чин были возвращены.

 г. он был уволен от службы;  г. вновь был принят на службу, с назначением состоять по особым поручениям при управляющем морским министерством;  г. получил чин контр-адмирала и был назначен таганрогским градоначальником. При его непосредственном участии было открыто регулярное пароходное сообщении на линии Таганрог—Константинополь.  года «за отлично-усердную службу» награждён орденом Св. Станислава I степени.  года награждён орденом Св. Анны I степени.

 г. зачислен по резервному флоту, и  г. произведён в адмиралы.

Умер в 1882 году.

Именем адмирала Лаврова назван мыс на побережье Северного Ледовитого океана и небольшой остров к северо-западу от Северной Земли.

Примечания

Литература 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.
 

Адмиралы (Российская империя)
Разжалованные в матросы (Российская империя)
Путешественники Российской империи
Таганрогские градоначальники
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Исследователи Арктики
Выпускники Морского кадетского корпуса